

Patronyme 
Davydov (masculin ; ) ou Davydova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
Alexandre Lvovitch Davydov (1773-1833), militaire russe, au cours des Guerres napoléoniennes, il fut l'un des commandants de l'Armée impériale de Russie ;
Alexandre Sergueïevitch Davydov (1912-1993), physicien russe ;
Anastasia Davydova (1983-), nageuse synchronisée russe ;
Daria Davydova (1991-), judokate russe ;
Denis Vassilievitch Davydov (1784-1839), militaire et poète russe, lors des Guerres napoléoniennes, il fut l'un des commandants de l'Armée impériale de Russie. Lieutenant-général de cavalerie, le 1er février 1814, il se distingua à la bataille de La Rothière ;
Evgraf Vladimirovitch Davydov (1775-1823), militaire russe, il fut l'un des commandants de l'Armée impériale de Russie lors des différents conflits qui opposa la Russie à l'Armée napoléonienne. Major-général dans un régiment de Hussards, les 16 octobre et , il prit part à la bataille de Leipzig, cousin du précédent ;
Ievgueni Davydov (1967-), joueur de hockey sur glace russe ;
Inna Davydova (1988-), joueuse de volley-ball russe ;
Irina Davydova (1988-), athlète russe ;
Natalya Davydova (1985-), haltérophile ukrainienne ;
Nikita Davydov (1988-), joueur de hockey sur glace russe ;
 (1773-1823), militaire russe, l'un des commandants de l'Armée impériale de Russie au cours du conflit qui opposa la Russie aux armées napoléoniennes. Major-général dans la cavalerie, il participa aux batailles d'Austerlitz, Friedland où il fut blessé, il se distingua également à la Bataille de Borodino, à la bataille de Krasnym, les 15 novembre et , il fut de nouveau blessé à la bataille de Leipzig ;
Oleg Davydov (1971-), joueur de hockey sur glace russe ;
 (1777-1842), militaire russe. Héros de la Guerre Patriotique de 1812, lieutenant-général ;
Stepan Davydov (1777-1825), compositeur et pédagogue russe ;
Vassili Lvovitch Davydov (1793-1855), décembriste, poète russe ;
Vassily Vassilovitch Davydov (1930 - 1998), psychologue et pédagogue soviétique ;
Victoria Davydova (1968-), journaliste de mode russe ;
Vitali Semionovitch Davydov (1939-), ancien joueur professionnel de hockey sur glace russe. Avec son équipe, il remporta la médaille d'or aux Jeux olympiques de 1964, 1968 et 1972, il fut également neuf fois champion du monde dans cette discipline sportive ;
Vladimir Davydov, militaire et neveu de Tchaïkovski ;
Vladimir Orlov-Davydov (1838-1870), général russe ;
Yelena Davydova (1961-), gymnaste artistique russe.

Patronyme russe